Louis Blériot (1872-1936), aviateur et industriel français
 Éloi Blériot (1891-1975), homme politique français
 médaille Louis Blériot, délivrée par la Fédération aéronautique internationale
 (11248) Blériot, un astéroïde
 Blériot (lune), un satellite de Saturne
 Blériot (moto), une marque de moto
Blériot-Whippet une voiture
Aviateur Blériot une rose
Blériot Glacier un glacier
 plusieurs lycées de France portent ce patronyme
Blériot Aéronautique (1907-1937) une société qui construit les avions :
Blériot V
 Blériot VI 
 Blériot VII
 Blériot VIII 
 Blériot XI 
 Blériot XII 
 Blériot 110 
 Blériot 127 
 Blériot 137 
Blériot 165
 Blériot 5190